Il Divo, signifiant « la célébrité » ou « la star » en italien, peut faire référence à : 
 Il Divo, un groupe musical de formation lyrique,
Il Divo, premier album du groupe, sorti en 2004,
Il divo, un film de Paolo Sorrentino sorti en 2008.